Le nom propre Safina peut correspondre :

 à un patronyme italien, porté notamment par Alessandro Safina (né en 1963), ténor italien ;
 à Сафина, la forme féminine du nom propre russe Safine ;
 à Сафина, un prénom russe, porté notamment par Safina Sadullayeva (née en 1998), sauteuse en hauteur ouzbèke.